Charles Avery (1873 – 1926) est un acteur et réalisateur de cinéma américain.
  (né en 1973, est un artiste écossais.
 Charles Avery est un historien de l'art britannique, ancien conservateur au Victoria and Albert Museum et marchant d'art, spécialisé dans la renaissance italienne.

  (1872 – 1965) est un peintre et coloriste américain.
  (1861 – 1925) est un chimiste américain
 Charles Avery Dunning (1885 – 1958) est un homme politique canadien.